Osoby o tym nazwisku:
 Anna Mituś – polska kuratorka, badaczka, krytyczka sztuki i tłumaczka
 Antoni C. Mituś – polski fizyk